|-
| 153001 - ||  || 1 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153002 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153003 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153004 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153005 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153006 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153007 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153008 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153009 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153010 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153011 - ||  || 10 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153012 - ||  || 2 mai 2000 || McDonald || 
|-
| 153013 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153014 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153015 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153016 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153017 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153018 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153019 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153020 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153021 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153022 - ||  || 1 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153023 - ||  || 5 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153024 - ||  || 1 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153025 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153026 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153027 - || 2000 OP || 23 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 153028 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153029 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153030 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153031 ||  || 6 august 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 153032 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153033 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153034 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153035 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153036 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153037 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153038 - || 2000 QT || 23 august 2000 ||  || 
|-
| 153039 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153040 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153041 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153042 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153043 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153044 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153045 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153046 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153047 - ||  || 29 august 2000 ||  || 
|-
| 153048 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153049 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153050 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153051 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153052 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153053 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153054 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153055 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153056 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153057 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153058 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153059 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153060 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153061 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153062 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153063 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153064 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153065 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153066 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153067 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153068 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153069 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153070 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153071 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153072 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153073 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153074 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153075 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153076 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153077 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153078 Giovale ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 153079 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153080 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153081 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153082 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153083 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153084 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153085 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153086 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153087 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153088 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153089 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153090 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153091 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153092 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153093 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153094 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153095 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153096 - ||  || 19 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153097 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153098 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153099 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153100 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-